

Geografia 
Campanile Basso – cima nella catena centrale delle Dolomiti di Brenta, nel Trentino occidentale
 Roggia Basso – roggia della Bassa Bergamasca

Basso – Arrondissement del Benin nel Dipartimento di Borgou

Musica
Basso – uno dei registri vocali maschili
Basso – la parte più grave di un'armonia, con particolare riferimento alla sua funzione di sostegno armonico
Basso – strumento musicale che suona nel registro basso
Basso elettrico – strumento musicale elettrofono
Basso acustico – strumento musicale cordofono
Contrabbasso – strumento musicale cordofono
Suono basso – suono con una bassa frequenza

Persone

 Basso –  famiglia della nobiltà italiana originaria della Liguria
Cristina Del Basso – showgirl, modella e attrice italiana
Gabriel Basso – attore statunitense
Giunio Annio Basso – politico romano
Giunio Basso – senatore romano
Giuseppe Basso della Rovere – militare italiano
Lucio Cesonio Ovinio Manlio Rufiniano Basso – politico dell'Impero romano
Lucio Valerio Settimio Basso – funzionario dell'Impero romano
Marco Magrio Basso – politico dell'Impero romano
Pierluigi Basso Fossali – semiologo e saggista italiano
Pomponio Basso – politico e senatore romano
Publio Ventidio Basso – politico, e generale della Repubblica romana
Sesto Lucilio Basso – generale romano
Umberto Del Basso De Caro – politico italiano

Bassó
Jaume Bassó – ex cestista spagnolo

Altro
Basso, o Vascio – abitazione sita al livello della strada, molto diffusa a Napoli
49501 Basso – asteroide della fascia principale
 Basso – cognome italiano
Basso – nome proprio di persona
Basso Bikes – azienda italiana produttrice di bici da corsa
Fondazione Basso – ente morale no-profit attivo nella promozione dei diritti umani
Bar Basso – storico locale di Milano, in via Plinio 39

Pagine correlate 
 Antonio Basso
 Bassus
 Bassi
 Giuseppe Basso
 Pomponio Basso

Altri progetti